Francisco Cristancho ist der Name folgender Personen:

*Francisco Cristancho Camargo (1905–1977), kolumbianischer Komponist, Arrangeur, Trompeter, Gitarrist und Orchesterleiter 
Francisco Cristancho Hernández (* 1941), kolumbianischer Komponist, Arrangeur, Orchesterleiter und Musikpädagoge